La saison 2014 de la première division brésilienne est la cinquante-huitième édition du championnat du Brésil de football. La saison a débuté le  et sa clôture est programmée au . La saison dure huit mois, au lieu de sept comme les précédentes saisons, à cause de la Coupe du monde prévu fin juin qui occasionnera un mois de pause aux clubs.

C'est le tenant du titre, Cruzeiro, qui remporte une nouvelle fois le championnat après avoir terminé en tête du classement final, avec dix points d'avance sur São Paulo. Il s'agit du troisième titre de champion du Brésil de l'histoire du club.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
En cas d'égalité de points entre 2 équipes ou plus, on utilise les critères suivants pour les départager : 
 Nombre de victoires
 Différence de buts
 Buts marqués
 Confrontations directes
 Nombre de cartons rouges
 Nombre de cartons jaunes

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Classement des buteurs 
Mise à jour : 7 décembre 2014

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Brésil de football D2 2014
 Coupe du Brésil de football 2014

Notes et références 

2014
Brésil M1
Football au Brésil en 2014